Edelbrock ist der Nachname von:

 Karlheinz Edelbrock (1928–1998), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (SPD)
 Otis Victor Edelbrock Sr., a.k.a. Vic Edelbrock, sr. (1913–1962), US-amerikanischer Unternehmer, Erfinder und Mitbegründer der Hot Rod-Szene
 Otis Victor Edelbrock Jr., a.k.a. Vic Edelbrock, jr. (1936–2017), US-amerikanischer Unternehmer, Erfinder und Mitbegründer der Branchenorganisation Specialty Equipment Manufacturing Association (SEMA), SEMA-Präsident

Edelbrock ist der Name von:

 Edelbrock, LLC, US-amerikanisches Unternehmen; Autozubehörhersteller und -Zulieferer